Die Color Carrier ist ein RoRo-Frachtschiff der norwegischen Color Line. Sie gehört zu einer Schiffsklasse von vier Schiffen, welche bei Santierul Naval in Galatz, Rumänien, gebaut und bei Fosen, Rissa, fertiggestellt wurden. Die Schiffe wurden zwischen 1997 und 1999 an SeaTrans und United Shipping abgeliefert.

Das Schiff ist seit 1. Oktober 2019 auf der Strecke zwischen Kiel und Oslo eingesetzt. Während der COVID-19-Pandemie war es vorübergehend aufgelegt. 

Im November 2022 gab Color Line bekannt, dass das Schiff wegen steigender Treibstoff- und Energiekosten aus dem Verkehr gezogen wird.

Lebensläufe aller vier Schiffe

Einzelnachweise 

Frachtschiffstyp